O Sydney profusão de 1879 era uma desordem civil que ocorreu no início do international cricket match. Aconteceu em Sydney, na Austrália, na Associação do Solo, Moore Park, agora conhecido como o Sydney Cricket Ground, durante uma partida entre uma turnê da equipe inglesa capitaneada pelo Senhor Harris e Nova Gales do Sul, liderada por Dave Gregory, que também foi o capitão da Austrália. A revolta foi provocada por uma polêmica arbitragem de decisão, quando a estrela Australiana batedor Billy Murdoch foi dado por George Coulthard, um Vitoriano empregados pelos Ingleses. A demissão causou um alvoroço entre os paroquial de espectadores, muitos dos quais subiu para o campo e agrediu o Coulthard e alguns jogadores de inglês. Foi alegado que os ilegal de jogadores em New South Wales, pavilhão, que havia apostado fortemente na casa do lado, incentivou a riot porque os turistas estavam em uma posição dominante, e parecia pronto para ganhar. Outra teoria dada para explicar a raiva foi que de intercolonial rivalidade, que a Nova Gales do Sul multidão se opôs, o que eles consideravam ser um ligeiro de um Vitoriano juiz.

O campo invasão ocorreu enquanto Gregory interrompido o jogo por não envio de um substituto para Murdoch. A Nova Gales do Sul, capitão chamado no Senhor Harris para remover o árbitro Coulthard, a quem ele considera ser inepta ou tendenciosa, mas o seu inglês contrapartida recusado. O outro árbitro, Edmund Barton, defendeu Coulthard e o Senhor Harris, dizendo que a decisão contra Murdoch estava correta e que o inglês tinha se conduzido de forma adequada. Eventualmente, Gregório decidiu retomar a partida sem a remoção de Coulthard. No entanto, a multidão continuou a perturbar o processo, e o jogo foi abandonado por dia. Após a retomada após o domingo o dia de descanso, o Senhor os homens de Harris venceu de forma convincente por um turno.

No rescaldo da revolta, a equipe da Inglaterra cancelados os restantes jogos foram agendadas para jogar em Sydney. O incidente causou muita prima comentário na Inglaterra e Austrália. Na Austrália, os jornais estavam unidos em condenar a agitação, ver o caos, a nível nacional, de humilhação e de um desastre de relações públicas. Uma carta aberta ao Senhor Harris sobre o incidente mais tarde foi publicado em inglês jornais, e causou fresco indignação em Nova Gales do Sul, quando foi reproduzido pelos jornais Australianos. Um defensiva carta, escrita em resposta a Nova Gales do Sul Cricket Associação mais danificados de relações. O caso levou a uma ruptura de boa vontade, que ameaçava o futuro da Anglo-Australiana de críquete de relações. No entanto, o atrito entre o críquete, as autoridades finalmente acalmou quando o Senhor Harris liderasse uma Inglaterra representante lado em Oval , em Londres, contra a turnê Australianos em 1880; e este jogo se tornou o quarto-Teste e consolidou a tradição Anglo-Australiana Teste de jogos.

Contexto 
A inglaterra de críquete passeios para a Austrália começou em 1861, e, embora bem-sucedida, ainda estavam em sua infância, em 1879, apesar de o primeiro jogo de Teste que está sendo jogado em 1877. As equipes eram de qualidade variável; enquanto que os promotores procuraram os melhores jogadores de críquete, eles ainda tinham de concordar com os termos. além disso, muitos não puderam pagar a tempo para a longa viagem de barco, o passeio em si, e a viagem de regresso—a viagem em si, muitas vezes, levava dois meses. Além de um passeio por um Aborígene Australiano da equipe, em 1868, o Dave Gregory-led campanha em 1878, foi a primeira grande turnê Australiana para a Inglaterra. A turnê foi geralmente considerado como um caso de sucesso; um dos destaques foi o Australianos " famosa vitória sobre o forte Marylebone Cricket Club roupa, que incluiu W. G. Graça, que é o maior jogador do século 19, em menos de quatro horas.

Ansiosos para fazer o a maioria de todo esse sucesso, o Melbourne Cricket Club—o Australiano Conselho de Controle Internacional de Críquete não foi criado até 1905 — convidou o Senhor Harris, um eminente amador jogador de críquete do tempo, para liderar uma equipe para a Austrália. A equipe foi originalmente concebido para ser totalmente amador, mas dois profissionais Yorkshire jogadores, George Ulyett e Tom Emmett, juntou-se a equipe de turnê após dois Middlesex jogadores teve que se retirar devido a um processo de luto. A principal distinção entre amadores e profissionais foi estatuto social, e, apesar de amadores, que não foram pagos para jogar, eles receberam generosos "gastos", que geralmente excedido qualquer coisa que eles teriam sido pagos como profissionais. Apesar da presença de dois profissionais da equipe, os Ingleses foram descritos como "Senhores", um eufemismo para amadores. Agora que Ulyett e Emmett estavam na equipe, eles fizeram uma grande parte do boliche, comentadores e senti que Harris tinha sobrecarregado de trabalho.

No momento, o inglês de críquete foi dominado por amadores. Estes scions da classe dominante, em geral eram educados na elite arenito estabelecimentos privados (ironicamente chamado de "escolas públicas"), tais como Harrow e Eton, e universidades do estabelecimento, tais como Oxford e Cambridge, e, para eles, o esporte foi sociais de lazer de busca. Em contraste, os Australianos foram consideradas—pelos padrões sociais do século 19—como grosseiros, rudes e aculturados. O que gosta de fugitivo , Ned Kelly, aumentado a percepção de que a Austrália tinha um bandido de cultura. a Violência, apartes e abusivo cantando entre bêbados espectadores e jogadores no sporting motivos eram comuns no século 19, Austrália, e a prevalência de apostas foi visto como uma causa importante da multidão agitação. havia muitos casos de relativas leitor de comportamento durante o 1878 turnê na Inglaterra, e Gregory homens foram considerados não-refinados e estridente.

A trapaça foi uma ocorrência comum no século 19 Australiano de críquete, e a inter-colonial, a rivalidade era forte—moderno estados da Austrália foram separados colônias até a sua federação , em 1901. Como na vida real, o sporting rivalidade foi, na sua mais amarga entre os dois mais populosos e politicamente poderosos colônias, Nova Gales do Sul e Victoria. A interminável disputa entre as colónias se Sydney ou Melbourne seria a capital da Austrália, eventualmente forçado o compromisso que viu a construção de Canberra no meio do caminho entre as duas cidades. Com relação à esporte, do cricket administradores de ambas as colônias procurou minar o seu transfronteiriça homólogos. No campo, os jogos foram dominados pelo tit-for-tat jogando guerras. Ambas as colônias procurou pilha de suas equipes com os jogadores que tinha borderline—e, às vezes, flagrantemente ilegal de boliche ações para usar intimidação física como um meio de negar a oposição batedores. Gregório, cuja ação foi considerada como altamente duvidosa, foi destaque em seu Novo país de Gales Sul da equipe de prossecução de uma política de apologia ilegal de boliche. foi em meio a um contexto de inter-colonial, o rancor e beligerante Australiano de esportes da cultura que o motim começou.

Logo depois de Gregório de 1878 equipe Australiana voltou para casa, Senhor Harris Ingleses chegaram. a Austrália venceu a primeira partida, jogada no Melbourne Cricket Ground, em 10 wickets. O jogo foi mais tarde reconhecido como o terceiro jogo de Teste na história. Nova Gales do Sul paceman Fred Spofforth—apelidado de "Demônio" por causa de seu ritmo feroz, teve 13 wickets no jogo, incluindo o Teste primeiro "hat-trick". A próxima turnê partida foi contra o Nova Gales do Sul e iniciado em 24 de janeiro de Associação Terra, em Sydney. Nova Gales do Sul venceu por cinco wickets, apesar da ausência de Spofforth—que se retirou da casa do lado, depois de entorse em seu pulso a noite antes do início da partida— e Gregory, que tinha sido interrompido por falta de uma sessão de treinamento e não para fornecer uma explicação para a sua ausência.

Sydney
História da Austrália